Loot peut faire référence à :

Jeux vidéo 
 Loot, désigne, dans les jeux vidéo les récompenses qu'un ennemi vaincu laisse, ou les objets qu'un joueur obtient en ouvrant un coffre aux trésors, par exemple.
 Une loot box, désigne, dans les jeux vidéo le fait qu'un coffre à butin donne des récompenses.
 Loot Rascals est un jeu vidéo de type rogue-like développé et édité par Hollow Ponds, sorti en 2017.

Télévision 
 Loot est une série télévisée diffusée à partir du  sur Apple TV+.

Homonymie